Siergiej Prokofjew (1891-1953) – rosyjski i radziecki kompozytor, pianista-wirtuoz oraz dyrygent
 Gieorgij Prokofjew (1895-1937) – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Aleksandr Prokofjew-Siewierski (1894-1974) – rosyjsko-amerykański pionier lotnictwa
 Andriej Prokofjew (1959-1989) – radziecki lekkoatleta